USS Augusta war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy:

 USS Augusta (1799)
 USS Augusta (1853)
 USS Augusta (SP-946)
 USS Augusta (CA-31), Kreuzer der Northampton-Klasse
 USS Augusta (SSN-710), U-Boot der Los-Angeles-Klasse

Augusta